Fazenda é um bairro da cidade de Itajaí, Santa Catarina, sendo um dos bairros mais antigos da cidade. Localizado na região sul da cidade, entre os bairros Centro, Dom Bosco, Praia Brava e Cabeçudas.

As terras que hoje constituem o bairro Fazenda pertenceram à sesmaria obtida em 1793, pelo Tenente Coronel Alexandre José de Azevedo Leão Coutinho. Este nasceu no Rio de Janeiro e seguiu carreira militar, como o seu pai.
Em 1787, foi removido para Santa Catarina para ser comandante da Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim, em Florianópolis, que então se chamava Desterro.
Após sua reforma do serviço ativo do Exercito, em 1793 se estabeleceu em uma “Fazenda”, na sesmaria que obtivera do rei de Portugal, vindo residir nesta localidade com sua mulher, Amélia de Leão Coutinho, filhas e seus escravos. Aqui construiu uma boa casa para residir, engenhos de farinha e açúcar, além de fazer extensas plantações. Esta “Fazenda”, como ficou conhecida a propriedade do Tenente Coronel Alexandre José, chegou a ter um grande cafezal, muitas laranjeiras e outras árvores frutíferas, extensos poços e plantações.
Em 1798, a mulher do tenente coronel, Dona Amélia de Leão Coutinho veio a falecer, deixando-o viúvo. Este contraiu segunda núpcias com Dona Felícia Alexandrina e, a 8 de outubro de 1815, aos 64 anos, o tenente coronel José Coutinho faleceu em Itajaí, na sua casa da “Fazenda”.
A Fazenda ficou então sob a administração da viúva Dona Felícia, mulher ativa e de muito prestígio na região. Após a morte desta, seus filhos e netos foram vendendo partes do terreno de sua grande fazenda, tendo conservado apenas a área central com  a “casa grande”.

Bairros de Itajaí